Склоне́ние:
 Склонение (астрономия)
 Склонение (лингвистика)
 Склонение (юридическое) — склонение к сожительству
 Склонение (физическое)
 Магнитное склонение

См. также:
 Склонение географических названий в русском языке